Синья́лы — название населённых пунктов в Чувашской Республике России:

 Синьялы — деревня в Вурнарском районе Чувашии,
 Синьялы — деревня в Цивильском районе Чувашии (Малоянгорчинское сельское поселение),
 Синьялы — деревня в Цивильском районе Чувашии (Тувсинское сельское поселение),
 Синьялы — село в Чебоксарском районе Чувашии (Лапсарское сельское поселение),
 Синьялы — село в Чебоксарском районе Чувашии (Синьяльское сельское поселение).

См. также 
 Первые Синьялы